Allard Kalff (1962), Nederlands autocoureur en presentator
 Frits Kalff (1934), Nederlands verzekeraar
 Gerrit Kalff (1856-1923), letterkundige
 Jacob Kalff (1821-1903), Nederlands rechter en politicus; vicepresident van de Hoge Raad
 Jacob Adriaan Kalff (1869-1935), politicus en minister
 Jan Kalff (stedenbouwkundige) (1831-1913), ontwerper van 19e-eeuwse stadsuitbreiding van Amsterdam, en directeur Publieke Werken
 Jan Kalff (1901-1974), burgemeester en verzetsstrijder
 Jan Kalff (landschapsarchitect) (1933), Nederlands landschapsarchitect
 Jan Kalff jr., hoofdredacteur Algemeen Handelsblad
 Louis Kalff (1897-1976), grafisch vormgever
 Marie Kalff (1874-1959), Frans-Nederlandse actrice
 Martin Kalff, Nederlands journalist (1848-1898)
 Peter Jan Kalff (1937), bankier en topfunctionaris

Zie ook: Kalf